Jacek Mróz – polski piłkarz
 pseudonim poety Józefa Jacka Rojka